11-й чемпионат Европы по волейболу среди женщин прошёл с 5 по 13 октября 1979 года в четырёх городах Франции с участием 12 национальных сборных команд. Чемпионский титул в 10-й раз в своей истории и в 7-й раз подряд выиграла сборная СССР.

Команды-участницы 
 Франция — страна-организатор;
 СССР, ГДР, Венгрия, Польша, Чехословакия — по итогам чемпионата Европы 1977 года;
 Румыния, Югославия, Болгария, Бельгия, ФРГ, Нидерланды — по итогам квалификации.

Квалификация

Система проведения чемпионата 
12 команд-участниц чемпионата на предварительном этапе были разбиты на три группы. 6 команд (по две лучшие из каждой группы) вышли в финальный этап, где по круговой системе разыграли места с 1-го по 6-е. Учитывались результаты игр команд-финалистов между собой на первом этапе. Итоговые 7—12-е места по такой же системе разыграли команды, занявшие в группах первого этапа 3—4-е места.

Предварительный этап

Группа А 
Орлеан 

 5 октября: Польша — ФРГ 3:1 (15:6, 15:1, 13:15, 15:7); СССР — Румыния 3:2 (15:5, 15:12, 11:15, 12:15, 15:8).
 6 октября: Румыния — ФРГ 3:1 (15:7, 12:15, 15:11, 15:12); Польша — СССР 3:2 (15:10, 6:15, 15:12, 12:15, 15:12).
 7 октября: СССР — ФРГ 3:0 (15:6, 15:2, 15:11); Румыния — Польша 3:0 (15:5, 15:6, 15:10).

Группа В 
Канны 

 5 октября: ГДР — Бельгия 3:0 (15:1, 15:5, 15:3); Болгария — Чехословакия 3:0 (15:5, 15:10, 15:11).
 6 октября: Болгария — Бельгия 3:0 (15:4, 15:4, 15:3); ГДР — Чехословакия 3:1 (15:6, 15:13, 13:15, 15:9).
 7 октября: ГДР — Болгария 3:0 (15:3, 16:14, 15:8); Чехословакия — Бельгия 3:0 (15:7, 15:10, 15:5).

Группа С 
Эврё 

 5 октября: Венгрия — Югославия 3:1 (8:15, 15:3, 15:3, 15:12); Нидерланды — Франция 3:0 (15:11, 15:9, 15:13).
 6 октября: Югославия — Франция 3:1 (15:4, 15:5, 9:15, 15:6); Венгрия — Нидерланды 3:2 (16:18, 15:13, 15:9, 8:15, 15:7).
 7 октября: Нидерланды — Югославия 3:1 (15:3, 8:15, 15:8, 15:8); Венгрия — Франция 3:0 (15:7, 15:3, 15:6).

Классификационный раунд 
Канны 
Курсивом выделены результаты матчей предварительного этапа, пошедшие в зачёт классификационного раунда

 10 октября: Чехословакия — Югославия 3:0 (15:11, 16:14, 15:6); ФРГ — Бельгия 3:1 (15:7, 9:15, 15:4, 15:1); Польша — Франция 3:1 (15:12, 15:7, 9:15, 15:4).
 11 октября: Чехословакия — ФРГ 3:0 (15:7, 15:13, 15:3); Польша — Югославия 3:0 (15:11, 15:10, 15:6); Франция — Бельгия 3:2 (14:16, 15:9, 15:4, 12:15, 15:12).
 12 октября: ФРГ — Югославия 3:1 (15:11, 5:15, 15:11, 15:8); Чехословакия — Франция 3:0 (15:7, 15:0, 15:13); Польша — Бельгия 3:0 (15:5, 15:4, 15:5).
 13 октября: Чехословакия — Польша 3:0 (15:11, 15:13, 15:5); Югославия — Бельгия 3:0 (15:9, 15:7, 15:11); ФРГ — Франция 3:0 (15:5, 15:9, 15:11).

Финальный этап 
Лион 
Курсивом выделены результаты матчей предварительного этапа, пошедшие в зачёт финального

 10 октября: Венгрия — Румыния 3:0 (16:14, 15:11, 15:8); СССР — Болгария 3:2 (15:10, 15:7, 10:15, 9:15, 15:11); ГДР — Нидерланды 3:0 (15:7, 15:4, 15:6).
 11 октября: СССР — Венгрия 3:1 (18:16, 15:6, 9:15, 15:8); Болгария — Нидерланды 3:0 (17:15, 15:6, 15:6); ГДР — Румыния 3:0 (15:3, 15:5, 15:3).
 12 октября: СССР — Нидерланды 3:0 (15:6, 15:1, 15:1); ГДР — Венгрия 3:1 (15:9, 15:6, 7:15, 15:13); Болгария — Румыния 3:0 (15:4, 15:10, 15:6).
 13 октября: Румыния — Нидерланды 3:2 (15:12, 12:15, 13:15, 15:5, 15:10); Болгария — Венгрия 3:2 (9:15, 11:15, 15:3, 15:10, 15:10); СССР — ГДР 3:0 (15:9, 15:5, 15:7).

Итоги

Положение команд

Медалисты 
 : Людмила Чернышёва, Надежда Радзевич, Лидия Логинова, Татьяна Черкасова, Ирина Макогонова, Любовь Тимофеева, Елена Андреюк, Елена Ахаминова, Светлана Никишина, Наталья Разумова, Татьяна Куницкая. Главный тренер — Николай Карполь.

 : Барбара Чекалла, Катарина Буллин, Карла Роффайс, Анке Вестендорф, Кристина Муммхардт, Бригитта Фетцер, Карин Пюшель, Аннетта Шульц, Биргит Интрау, Андреа Хайм, Ангела Маттке, Марион Бурмайстер. Главный тренер — Дитер Грунд.

 : Таня Гогова, Верка Стоянова, Мая Стоева, Румяна Каишева, Цветана Божурина, Анка Узунова, Росица Михайлова, Теодора Мумджиева, Таня Димитрова, Сильвия Петрунова, Нели Милева, Мариана Халачева. Главный тренер — Васил Симов.

Ссылки и источники 
 Архив волейбольных результатов
 Волейбол. Энциклопедия/Сост. В. Л. Свиридов, О. С. Чехов. Томск: Компания «Янсон» — 2001.
 

Чемпионаты Европы по волейболу среди женщин
1979 год в волейболе
Чемпионаты Европы во Франции
Октябрь 1979 года
Волейбол
Международные соревнования по волейболу во Франции
Спорт во Франции в 1979 году